La casa delle ombre (Remember Me) – film televisivo del 1995 diretto da Michael Switzer
La casa delle ombre (The House of Shadows) – romanzo di Paul Harding del 2003